Seznam nejproduktivnější hráčů NHL 

Seznam nejproduktivnější českých hráčů NHL 

Rekordy NHL
Seznamy hráčů NHL